Damernas 100 meter frisim vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes 1–2 augusti i London Aquatics Centre.

Resultat

Försöksheat

Semifinaler

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referenser 

Simning vid olympiska sommarspelen 2012